Napromienniki – stare urządzenia radiacyjne produkcji radzieckiej. 

W czasie rozwoju i testów promieniowania jonizujacego, radzieckie władze poleciły zbudowanie napromienników, wypełnionych cezem-137, którym napromieniowywano między innymi ziarna zbóż. Działania nie przyniosły zadowalających czy nawet minimalnych efektów i napromienniki porzucono. Znajdujący się w nich cez nadal jest radioaktywny.

Obecnie trwają poszukiwania porzuconych napromienników. Cez, znajdujący się w urządzeniach, może zostać użyty jako środek do wykonania broni radiologicznej (brudna bomba) - terroryści, którzy w 1995 roku podłożyli ładunek w moskiewskim parku przyznali się, że cez ukradli z napromiennika.

Fizyka jądrowa